Влади́мир Ко́брин:
 Кобрин, Владимир Борисович (1930—1990) — советский историк.
 Кобрин, Владимир Михайлович (1942—1999) — советский и российский сценарист, режиссёр, художник.